Габуния () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Габуния, Александр Малакиевич (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Габуния, Георгий Валерьевич (1952—2000) — российский государственный деятель.
 Габуния, Гуранда Георгиевна (1938—2019) — народная артистка Грузии.
  (род. 1984)
  (1888—1937) — российский советский геолог, член-корреспондент АН Грузинской ССР.
 Габуния, Леонид Калистратович (1920—2001) — советский грузинский палеонтолог, член АН Грузинской ССР.
  (род. 1985) — грузинский регбист.
 Габуния, Нато Мерабовна (1859—1910) — грузинская актриса.
 Габуния, Нодар Калистратович (1933—2000) — композитор, ректор Тбилисской консерватории.
 Габуния, Николай (в монашестве Феофан Габуния; 1803—1859) — епископ Мингрельской епархии.